Roberto Sosa (1930–2011) – honduraski poeta
 Roberto Sosa (ur. 1935) – urugwajski piłkarz, bramkarz, uczestnik MŚ
 Roberto Sosa (ur. 1970) – meksykański aktor
 Roberto Sosa (ur. 1975) – argentyński piłkarz